Çerçi (Mesudiye), een dorp in het Turkse district Mesudiye
Çerçi (Şabanözü), een dorp in het Turkse district Şabanözü
Çerçi (Tokat), een dorp in het Turkse district Tokat